Teleturniej Who Wants to Be a Millionaire? zadebiutował w brytyjskiej telewizji 4 września 1998. Do tej pory wyprodukowano 105 wersji lokalnych w 94 krajach świata. Według stanu na grudzień 2022, obecnie emitowane są 22 lokalne wersje programu (w tym 9 ma przerwę sezonową). 

Legenda:

Uwagi

Przypisy 

Who Wants to Be a Millionaire?

en:Who Wants to Be a Millionaire?#Table of international versions